Molly Maguires (organisatie), een geheime Ierse organisatie in de 19e eeuw, in Ierland en in Pennsylvania in de VS
 The Molly Maguires, een film uit 1970 van Martin Ritt, met Sean Connery en Richard Harris
 Molly Maguires (lied), een lied van Phil Coulter, gezongen door The Dubliners (op album Hometown, 1972)